Николай Матвеевич Абрамов:
 Абрамов, Николай Матвеевич (1876—1949) — инженер путей сообщения, учёный, профессор.
 Абрамов, Николай Матвеевич (1900—1961) — инкрустатор, член Союза художников СССР. Примечания